Ел Потоси има више значења:

 Ел Потоси (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потоси (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потоси (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потоси (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потоси (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику